табл. 49

Примечания 

Нижний Новгород